Rodney es un personaje de la serie de dibujos animados Squirrel Boy que hizo su debut en el Una Línea en el Sándwich aunque su aparición oficial fue en el episodio Eddie o no....

Personalidad
Es una ardilla pequeña roja de 18 Años . Se creer que Rodney es más inteligente e inmaduro presumido y sabemos porque Rodney el molesto de su primo Eddie y a veces se enamore de Darlene bonita sobre a lado de ellos y comporación de valores de nuestro ardilla roja pequeña que se parece a sus padres.

Curiosidades
Rodney no sabe volar pero técnica acrobacia y sobre no puede volar.
Rodney se convierte el novio de Darlene.
Niño Ardilla personajes de que Rodney personajes principales temporada 3.
En el episodio Piscina para el Amor este personaje amor a Darlene
aunque es una ardilla roja igual que Eddie es una ardilla voladora Eddie
Su padre es nombre de Rodney era Todney ellos podría ser el padre de Rodney y Todney le llamar Goma de Mascar Tirador donde vive ancestro fue la época de ayudar su hijo es Rodney que puede inmaduro igual de su padre.
Rodney enamorarse de Darlene y él fue antiguo Melissa no la soporta de su cita celoso a Eddie y Rodney prefiere a su novia Darlene de tomar un café y su cita de su primer beso.
sandwich es casi la hora de comer de masticar de emparedado sobre mejilla gordita a Eddie por ser tomar mano a Rodney de su emparedado de media noche del episodio Eddie o no...
En el episodio Salida 9B este personaje contractado de firma nombre nuevo empleado a Thomas (Cabra)
Rodney es la altura menor más bajo de que Eddie es más altura menor más alto de que Andy.
El le mencionó a Rodney que olia como su amigo Rolman, al final de Fantasma Doom, cual se refiere a Rolman Bastidas (el doblador de Rodney)
En el episodio El Diario Eddie menciona que es fan de Un Show Más y pero Rodney dice que comer mostache.
En final el episodio Darlene y Archie Rodney hacer deprimido de corazón roto a Darlene rompimiento con él y Darlene decir "te necesita tiempo a sola" y Rodney era culpa de arruinar sueño vencer noviazgo entre las luchas Darlene y Archie no quiso arruinar sorpresas y Rodney deprime despidiedose a Darlene de su fuera novia y Archie empenzar decir a Rodney "La chica arruinar noviazgo de Rodney deprimido".
En final el episodio Te extraña Rodney vuelva enamorar de Darlene seamos novios de nuevo.
Rodney menciona de episodio "oye Eddie, lo que va hacer que loco, para ponerlo bien, torpedo, torpedo, torpedo" lo que hace Rodney hacer la voz de Rolma Bastidas en final episodio "Parrillada Familiar".
Rodney y Darlene tener la cita romance, igual como Eddie y Melissa son novios desde las relaciones.